Kallenborn steht für:

 ehemalige Bezeichnung des Ortsteils Kalenborn (Vettelschoß)

Kallenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kallenborn (1929–2008), deutscher Fußballspieler
 Jörg Kallenborn (* 1967), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kalenborn
 Kahlenborn